Die for You – album degli Antique del 2001
 Die for You – singolo di The Weeknd del 2017
 Die for You – singolo degli Starset del 2018
 (I Would) Die for You – singolo degli Antique del 2001